Volmerange est un toponyme français, utilisé dans les noms de :
 Volmerange-les-Mines, commune française du département de la Moselle, qui dispose de la gare de Volmerange-les-Mines ;
 Volmerange-lès-Boulay, commune française du département de la Moselle.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France